Ла Ескоба има више значења:

 Ла Ескоба (Актопан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ескоба (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескоба (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескоба (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескоба, Каље Уно и Сеисијентос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескоба (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику